Oberliga 1999/2000 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 1999/2000
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1999/2000
 Fußball-Oberliga Hessen 1999/2000
 Fußball-Oberliga Nord 1999/2000
 Fußball-Oberliga Nordost 1999/2000
 Fußball-Oberliga Nordrhein 1999/2000
 Fußball-Oberliga Südwest 1999/2000
 Fußball-Oberliga Westfalen 1999/2000 
 Eishockey-Oberliga 1999/2000
 Eishockey-Oberliga (Österreich) 1999/2000